What Every Woman Wants – film del 1919 diretto da Jesse D. Hampton
What Every Woman Wants – film del 1954 diretto da Maurice Elvey
What Every Woman Wants – film del 1962 diretto da Ernest Morris